Yicheng steht für:

 Yicheng (Xiangyang), kreisfreie Stadt (宜城市) der bezirksfreien Stadt Xiangfan in der chinesischen Provinz Hubei
 Yicheng (Zhumadian), Stadtbezirk (驿城区) der bezirksfreien Stadt Zhumadian in der chinesischen Provinz Henan
 Yicheng (Zaozhuang), Stadtbezirk (峄城区) der bezirksfreien Stadt Zaozhuang in der chinesischen Provinz Shandong
 Yicheng (Linfen), Kreis (翼城县) der bezirksfreien Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yicheng (Wu’an), Großgemeinde (邑城镇) der Stadt Wu’an in der chinesischen Provinz Hebei
 Yicheng (Zhangshu), Großgemeinde (义成镇) der Stadt Zhangshu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yicheng (Baohe), Straßenviertel (义城街道) im Stadtbezirk Baohe in der chinesischen Provinz Anhui
 Yicheng (Dantu), Straßenviertel (宜城街道) im Stadtbezirk Dantu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yicheng (Yixing), Straßenviertel (宜城街道) der Stadt Yixing in der chinesischen Provinz Jiangsu